A Algerian Ligue Professionnelle 1 de 2012-13 foi à 49° temporada da Ligue 1 da Argélia, desde a sua criação em 1962. Um total de 16 equipes disputaram o campeonato, com  ES Sétif como o atual campeão.

O JS Saoura, que está na Ligue 1 pela primeira vez em sua história, receberá CR Belouizdad. por sua grande estréia na elite argelina.

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão.

Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos três colocados serão rebaixados para à 2 divisão.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Tabela

[*] USM El Harrach , vice-campeão argelino 2012-13 da Ligue Professionnelle 1 , retirou-se da Liga dos Campeões da CAF após a realização do sorteio. O Sporting Praia Cruz , campeão do Campeonato de São Tomé e Príncipe em 2013 , foi autorizado pela CAF a substituí-los no sorteio.
USM Alger , vencedor da Taça da Argélia de 2012–13 , retirou-se da Copa das Confederações da CAF.
MC Alger foi multado em um milhão de dinares e perda de 3 pontos, por recusa de jogar uma partida.

Artilheiros

melhores marcadores

Campeão

Veja Também
Liga argelina Professionnelle 1
Copa da Argélia

Notas e Links 
 Campeonato Argelino de Futebol - fifa.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol da Argélia